Страмбени има више значења:

 Страмбени (Калдарару), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Страмбени (Сусени), насеље у округу Арђеш у Румунији